PKP puede referirse a:
 Polskie Koleje Państwowe, Ferrocarriles Nacionales Polacos;
 Aeropuerto de Puka-Puka (Polinesia Francesa), por su código IATA.
 Public Key Partner, entidad de gestión de patentes criptográficas fundada en su origen por las empresas Cylink y RSA Data Security.
 Public Knowledge Project, proyecto de la Universidad de Columbia para el libre acceso a artículos científicos.